Il doppio  dell'Internazionali Femminili di Palermo 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Sara Errani e Nuria Llagostera Vives erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme.
La Errani ha fatto coppia con Lourdes Domínguez Lino, ma Nuria Llagostera Vives e María José Martínez Sánchez le hanno battuto ai quarti 7-6(5), 6-4.Llagostera Vives in coppia con María José Martínez Sánchez ha battuto in finale  Marija Korytceva e Dar'ja Kustova 6–1, 6–2.

Teste di serie

  Anna-Lena Grönefeld /  Patty Schnyder (primo turno)
  Nuria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez (campionesse)

  Ekaterina Makarova /  Galina Voskoboeva (primo turno)
  İpek Şenoğlu /  Jaroslava Švedova (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni

Internazionali Femminili di Palermo 2009